Terpitz ist der Name folgender Orte:

 Terpitz (Frohburg), Ortsteil von Frohburg im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Terpitz (Liebschützberg), Ortsteil von Liebschützberg im Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Terpitz ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Terpitz (1903–1967), deutscher Architekt
 Ralf Müller-Terpitz (* 1967), deutscher Jurist und Professor an der Universität Mannheim